Чарльз Дрейк (), имя при рождении Чарльз Луис Рупперт (; 2 октября 1917 — 10 сентября 1994) — американский актёр кино и телевидения 1940—1970-х годов.

В начале карьеры Дрейк сыграл небольшие и эпизодические роли в таких признанных фильмах, как «Горбун Собора Парижской богоматери» (1939), «Мальтийский сокол» (1941), «Сержант Йорк» (1941), «Вперёд, путешественник» (1942), «Янки Дудл Денди» (1942) и «Человек, который пришёл к обеду» (1942). В дальнейшем он сыграл значимые роли второго плана в фильмах «Конфликт» (1945), «Харви» (1950), «Винчестер 73» (1950), «Всё, что дозволено небесами» (1955), «Долина кукол» (1967) и «Пловец» (1968). Начиная с 1953 года, Дрейк сыграл заметные роли в пяти фильмах с участием Оди Мерфи.

Ранние годы и начало карьеры 
Чарльз Дрейк, имя при рождении Чарльз Луис Рупперт, родился 2 октября 1917 года в Нью-Йорке, Нью-Йорк, США.

В 1937 году Дрейк окончил Колледж Николса () в Дадли, Массачусетс, после чего занимался торговлей лодками и рекламой. В 1939 году Дрейк переключился на актёрскую профессию и стал появляться в небольших театральных постановках.

В конце 1930-х годов после того, как его заметили на конкурсе талантов, спонсируемом кинокомпанией RKO Studios, Дрейк прибыл в Голливуд, где взял псевдоним Чарльз Дрейк.

Карьера в кинематографе 
В 1939 году Дрейк появился на студии RKO Pictures в трёх фильмах, в том числе, в роли молодого священника (без указания в титрах) в исторической драме «Горбун Собора Парижской богоматери» (1939) с Чарльзом Лоутоном в роли Квазимодо.

В 1941 году Дрейк подписал контракт со студией Warner Bros., где в течение года снялся (без указания в титрах) в 13 фильмах, среди которых фильмы нуар «Мальтийский сокол» (1941) с Хамфри Богартом и «Берег в тумане» (1941) с Айдой Лупино и Джоном Гарфилдом (в обеих картинах он был репортёром), военная биографическая драма с Гэри Купером «Сержант Йорк» (1941), где он был артилеристом, военные мелодрамы «Мне нужны крылья» (1941), где он был кадетом и «Пикирующий бомбардировщик» (1941), где был лётчиком, и биографическая драма о священнике с Фредериком Марчем «Один шаг в раю» (1941).

В 1942 году Дрейк сыграл (без упоминания в титрах) ещё в девяти фильмах, среди которых биографическая музыкальная мелодрама с Джеймсом Кэгни «Янки Дудл Денди» (1942), мелодрама с Бетт Дейвис «Вперёд, путешественник» (1942), романтическая комедия с Дэвис «Человек, который пришел к обеду» (1942), шпионская драма с Богартом «Через океан» (1942), комедия с Эдвардом Г. Робинсоном «Мошенничество и Ко» (1942) и романтическая комедия с Генри Фондой и Оливией де Хэвилленд «Зверь мужского пола» (1942). После военной экшн-драмы с Джоном Графилдом «Военно-воздушные силы» (1943), где он сыграл одну из главных ролей штурмана, Дрейк отправился служить в армию во время Второй мировой войны.

В 1945 году Дрейк вернулся в Голливуд, рассчитывая продолжить кинокарьеру, однако после фильма нуар с Богартом «Конфликт» (1945, производство фильма было завершено ещё в 1943 году), в котором он сыграл роль молодого профессора психиатрии, его контракт с Warner Bros истёк. Вторым фильмом 1945 года, в котором Дрейк сыграл важную роль лейтенанта, стала романтическая мелодрама о лётчиках с Робертом Каммингсом «Вы пришли вместе» (1945), который произвела компания Хэла Уоллиса. В 1946 году Дрейк сыграл главную романтическую роль в комедии братьев Маркс на военную тему «Ночь в Касабланке» (1946). Он также был приличным молодым человеком и другом главной героини (Ава Гарднер) в фильме нуар студии United Artists с Джорджем Рафтом «Полустанок» (1946). Дрейк также сыграл главную мужскую роль лыжного инструктора в романтической мелодраме студии Republic Pictures с Линн Робертс «Зимняя сказка» (1946). На следующий год в своей единственной картине, фильме нуар студии Republic «Претендент» (1947) Дрейк сыграл значимую роль увлечённого работой психиатра и бывшего жениха главной героини (Кэтрин Крейг), который пытается помочь вылечить от мании преследования её мужа (Альберт Деккер).

После малозаметных картин, спортивной драмы с Уильямом Бендиксом «История Бейба Рута» (1948) и мелодрамы «Нежные годы» (1948) Дрейк сыграл роль второго плана в приключенческом фильме «Волшебный фонтан Тарзана» (1949), а затем заключил контракт со студией Universal Pictures, где сыграл роль гостиничного клерка (без указания в титрах) в фильме нуар «Джонни-стукач» (1949). На Universal объём и качество работ Дрейка возросли. Уже в 1950 году он сыграл в восьми фильмах. Как отмечено в биографии актёра на сайте Turner Classic Movies, «его настоящий прорыв произошел в 1950 году, когда он появился вместе с Джеймсом Стюартом в причудливой фэнтези-комедии „Харви“ (1950), исполнив роль лечащего врача героя, доктора Сандерсона». В том же году Дрейк был «совершенно отвратителен» в роли трусливого любовника танцовщицы (Шелли Уинтерс) в вестерне со Стюартом «Винчестер 73» (1950). У Дрейка была также отрицательная роль охранника универмага, который работал на бандитскую шайку, в фильме нуар «Я был магазинным воришкой» (1950), а на следующий год он сыграл злодея в криминальной фэнтези-комедии с Диком Пауэллом «Ты никогда не сможешь сказать» (1951). Как написал Хэл Эриксон, в этой картине Дрейк сыграл «одну из самых необычных ролей, когда в первой части фильма он убеждает зрителя, что он прекрасный человек, а затем оказывается главным злодеем».

У Дрейка также были заметные роли в нескольких менее успешных фильмах, среди них комедия с Марком Стивенсом «Маленький Египет» (1951), военная экшн-драма с Джеффом Чандлером «Экспресс „Красный шар“» (1952), вестерн с Диком Пауэллом «Сокровища потерянного каньона» (1952), а также комедия про обезьяну «Бонзо идёт в колледж» (1952).

В 1953 году Дрейк впервые сыграл с Оди Мерфи в вестерне «Дым оружия» (1953), после чего последовали роли в культовом научно-фантастическом фильме ужасов «Оно пришло из далёкого космоса» (1953), где он был шерифом, и музыкально-биографический фильм «История Гленна Миллера» (1954) с Джеймсом Стюартом в заглавной роли. В этот период Дрейк также сыграл значимые роли второго плана в вестернах «Одинокая рука» (1953) с Джоэлом Макри, «Отряд Стрела» (1953) с Морин О’Харой и «Четыре стрелка на границе» (1954) с Рори Кэлхуном. В 1955 году Дрейк исполнил важную роль второго плана в романтической мелодраме Дугласа Сирка с Роком Хадсоном и Джейн Уаймен «Всё, что дозволено небесами» (1955), после чего получил роль армейского товарища Оди Мерфи в основанной на его мемуарах военной драме «В ад и обратно» (1955). Это был второй из пяти фильмов Мерфи с Дрейком, который стал его близким другом в жизни. В этот период Дрейк сыграл также роль лейтенанта полиции в фильме нуар с Джоан Кроуфорд «Женщина на пляже» (1955), сержанта отдела убийств в фильме нуар с Мерл Оберон «Цена страха» (1956) и армейского сержанта в вестерне с Оди Мерфи «Прогулка по гордой земле» (1956).

В 1957 году Дрейк сыграл роль капитана ВМС с военной мелодраме с Джин Симмонс и Полом Ньюманом «Пока не поплывут» (1957), а также негодяя и пьяницу в биографической мелодраме о бродвейской танцовщице «Джинн Иглз» (1957) с Ким Новак в заглавной роли. В фильме нуар «В шаге от ужаса» (1958), Дрейк сыграл главную отрицательную роль скрывающегося психопатического убийцы, аналогичную роли Джозефа Коттона в знаменитом нуарном триллере Альфреда Хичкока «Тень сомнения» (1943). В своём единственном фильме 1959 года, вестерне «Нет имени на пуле» (1959) Дрейк сыграл одну из главных ролей кузнеца и врача маленького городка, который пытается остановить известного киллера (Оди Мерфи).

В 1961 году Дрейк сыграл заметные роли второго плана в мелодраме «Переулок» (1961) со Сьюзен Хэйворд и Джоном Гэвином, а также в романтической комедии с Гэвином и Сандрой Ди «Тэмми, скажи мне правду» (1961). Через два года последовал очередной вестерн с Оди Мерфи «Разборка» (1963), а ещё год спустя Дрейк сыграл роль второго плана в мелодраме с Гленном Фордом и Джеральдин Пейдж «Дорогое сердце» (1964) и в экшн-драме с Джеймсом Дарреном «Быстромобиль» (1964).

В 1965 году Дрейк сыграл роли второго плана в детективе с Джорджем Пеппардом «Третий день» (1965) и в криминальном триллере с Джоном Эриксоном «Денежные джунгли» (1967). В том же году в мелодраме «Долина кукол» (1967) он сыграл владельца косметической компании и многолетнего ухажёра одной из главных героинь (Барбара Перкинс). Год спустя Дрейк появился в ролях второго плана в драмах «Пловец» (1968) с Бертом Ланкастером и «Сделка» (1969) с Кирком Дугласом, а также сыграл сержанта полиции в социальной судебной драме «Семь минут» (1971). Двенадцать лет спустя Дрейк в последний раз появился на большом экране в эпизодической роли пастора в трагикомедии «Свадьба моего брата» (1983).

Карьера на телевидении 
Дрейк был частым гостем в нескольких телесериалах. В период с 1954 по 1976 год он сыграл в 127 эпизодах 55 различных телесериалов.

В 1955—1956 годах Дрейк сыграл разные роли в 20 эпизодах сериала-антологии «Роберт Монтгомери представляет» (1950—1957), а в 1957—1961 годах был ведущим криминального 40 эпизодов сериала-антологии «Рандеву» (1957—1961).

Кроме того, Дрейк появлялся в таких сериалах, как «Письмо Лоретте» (1954—1955, 2 эпизода), «Кульминация» (1956), «Видео-театр „Люкс“» (1956), «Театр 90» (1957—1958, 2 эпизода), «Караван повозок» (1958—1964, 6 эпизодов), «Закон и мистер Джонс» (1960), «Ларами» (1960—1961, 2 эпизода), «Шоу Дика Пауэлла» (1962), «Премьера „Алкоа“» (1963), «Шоу Люси» (1964), «Боб Хоуп представляет» (1966), «Беглец» (1967), «Захватчики» (1967), «Агенты АНКЛ» (1967), «Звёздный путь» (1967), «Виргинец» (1969—1970), «Земля гигантов» (1970), «Айронсайд» (1971), «Миссия невыполнима» (1972), «Полицейская история» (1975), «Кэннон» (1975), «Мэтт Хелм» (1976) и «Макмиллан и жена» (1976).

Актёрское амплуа и оценка творчества 
Чарльз Дрейк был высоким (188 см), представительным актёром с привлекательной внешностью и сладкозвучным, повелительным голосом. За свою карьеру, охватывающую шесть десятилетий, он оставил свой более чем заметный след в кино.

Он был «знакомым лицом на киноэкранах 1940—1950-х годов», которые были его самыми успешными годами, но продолжал сниматься вплоть до конца 1970-х годов. Дрейк процветал как характерный актёр, но звездой он не стал. «Разносторонний актёр, Дрейк часто играл вторую главную роль при звезде или роль надёжного „хорошего парня“». Дрейк снимался в фильмах с Бетт Дейвис, Джоан Кроуфорд, Хамфри Богартом и Джеймсом Стюартом, а также с такими актёрами, как Джоан Фонтейн, Ава Гарднер, Дебора Керр, Кирк Дуглас и Гэри Купер.

В 1960—1970-е годы Дрейк работал в основном на телевидении, однако там он не добился успеха своих киноролей 1940—1950-х годов.

Смерть 
Чарльз Дрейк умер 10 сентября 1994 года в своём доме в Ист-Лайме, штат Коннектикут, после продолжительной болезни, ему было 76 лет.

У него остались две дочери, Кэти Энн Дрейк и Крис Элиз Ричардсон, обе из Лос-Анджелеса, и внук.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Чарльз Дрейк на сайте Turner Classic Movies

Киноактёры США